Alix de Lusignan peut faire référence à plusieurs personnalités médiévales françaises du , membres de la Maison de Lusignan, issues des seigneurs de Lusignan du Poitou. Leur influence s'est exercée en Angleterre, sous les règnes d'Henri III Plantagenêt et d'Edouard Ier, à la suite de leur union avec des personnalités de la haute aristocratie anglo-normande. La première est la tante de la seconde, ce qui a prêté à confusion.

Branche des seigneurs de Lusignan, comtes de la Marche 
 Alix de Lusignan (v. 1229-1256), comtesse de Surrey : fille Hugues X de Lusignan (v. 1182-1249), seigneur de Lusignan, comte de la Marche, et d'Isabelle Taillefer (v. 1188/1192-1246), comtesse d'Angoulême et reine douairière d'Angleterre ; épouse Jean Ier de Warenne (1231-1304), comte de Surrey.

 Alix de Lusignan ou Alix de la Marche (av. 1241-1290), comtesse de Hertford et de Gloucester : fille d'Hugues XI le Brun (v. 1221-1250), seigneur de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et de Yolande de Bretagne (1218-1272), comtesse de Penthièvre ; épouse Gilbert II de Clare (1243-1295), comte de Hertford et de Gloucester.

Notes et références

Bibliographie 
 Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan () : Structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell, Université de Nantes, 4 vol., 2 797 p., décembre 2018.

Articles connexes 

 Maison de Lusignan
 Liste des seigneurs de Lusignan
 Armorial de la maison de Lusignan
 Comtes de la Marche
 Comtes d'Angoulême
 Comte de Surrey
 Comte de Gloucester
 Comte d'Hertford

Homonymie
Homonymie dynastique
Maison de Lusignan